Das 3 m Kunstspringen der Frauen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand vom 30. Juli bis zum 1. August 2021 im Tokyo Aquatics Centre statt.

Titelträger

Wettbewerbsqualifikation 
Die 12 besten Teilnehmerinnen der Schwimmweltmeisterschaften 2019 erwarben je einen Startplatz für ihr NOK. Weitere Startplätze wurden bei den fünf Kontinentalmeisterschaften (bspsw. bei den Schwimmeuropameisterschaften 2021) vergeben, jedoch nicht an Sportlerinnen, die bereits bei den Weltmeisterschaften unter den Top-12 gewesen waren oder an Nationen, die sich bei diesen bereits zwei Plätze verdient hatten. Ebenso konnten noch Plätze beim Weltcup 2021 errungen werden. Zugelassen waren Athletinnen, die im Jahr 2006 oder früher geboren wurden.

Qualifikation 
30. Juli 2021, 15:00 Uhr Ortszeit

Halbfinale 
31. Juli 2021, 15:00 Uhr Ortszeit

Finale 
1. August 2021, 15:00 Uhr Ortszeit

Weblinks 
 Olympic Sports Diving

Einzelnachweise 

3 m Kunstspringen Frauen
Tokyo Aquatics Centre